– japoński astronom.

Używając techniki CCD odkrył samodzielnie 2477 planetoid oraz 2 wspólnie z Hiroshim Fujii (co daje mu trzecie miejsce wśród odkrywców indywidualnych), wliczając w to planetoidy z grupy Amora: (7358) Oze, ,  i około dziewięć planetoid trojańskich. Również odkrył okresową kometę 440P/Kobayashi (oznaczenie tymczasowe P/1997 B1) oraz supernową SN 2008ip. Planetoida (3500) Kobayashi została nazwana jego imieniem.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Odkrywcy supernowych
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1961